A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi középsúlyú versenyszámát augusztus 13-án rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

F090